Cronberg steht für:

 Cronberg (Adelsgeschlecht), hessisches Rittergeschlecht im 12.–18. Jh. (auch: Herren von Kronberg)
 Coronini von Cronberg, österreichisches Adelsgeschlecht im 16.–20. Jh.

Cronberg ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Philipp XI. von Cronberg († 1634), hessischer Reichsgraf und Kürassier-General
 Eberwin von Cronberg († 1303), Bischof von Worms
 Frank VIII. von Cronberg († 1378), hessischer Ritter
 Frank XII. von Cronberg († 1461), hessischer Ritter und Unternehmer
 Franz Coronini-Cronberg (1833–1901), österreichischer Politiker
 Hartmut V. von Cronberg (ca. 1300–1334), hessischer Ritter
 Hartmut XII. von Cronberg (1488–1549), hessischer Ritter
 Hartmut XVIII. von Cronberg (1614–1685), deutscher Hofbeamter

 Karl Coronini-Cronberg (1818–1910), österreichischer Politiker
 Kraft Adolf Otto von Cronberg (1629–1692), hessisch-böhmischer Reichsgraf
 Michael von Coronini-Cronberg (1793–1876), Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Tarja Cronberg (* 1943), finnische Politikerin
 Ulrich II. von Cronberg († 1386), hessischer Ritter
 Walther von Cronberg (1479–1543), Hochmeister des Deutschen Ordens
 Wilhelm von Cronberg († 1609), deutscher Johanniterritter

Siehe auch:
 Kronberg (Begriffsklärung)
 Cronberger
 Cronenberg
 Crohn-Massiv, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika